Il Campionato Primavera TIM - Trofeo "Giacinto Facchetti" 2016-2017 è stato la 55ª edizione del Campionato Primavera.

Il campionato è stato vinto dall', che si è aggiudicata il titolo di campione d'Italia Primavera per l'ottava volta nella storia della manifestazione.

Regolamento 
Il campionato si articola in tre fasi:
 Gironi eliminatori: le 42 società partecipanti sono divise in tre gironi di 14 squadre. Al termine di questa fase, le prime due società classificate di ogni girone accedono direttamente alla fase finale.
 Turno di qualificazione alla fase finale: vi accedono 8 società: le terze e quarte classificate di ciascun girone e le due migliori quinte che si affrontano in quarti di finale e semifinali. Le due società vincenti accedono alla fase finale.
 Fase finale: le otto squadre qualificate si affrontano in gare a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finale).

La composizione dei gironi avvenne solo per quest’anno senza riguardi geografici, inserendo nei gruppi le 42 società, partendo dalla prima nel ranking fino all'ultima e procedendo a "serpente" ovvero seguendo l'ordine 1ªA - 2ªB - 3ªC - 4ªC - 5ªB - 6ªA e così via. Il ranking sportivo veniva stilato assegnando alle squadre dei punti per i risultati ottenuti nelle ultime 5 stagioni della stessa competizione.

Diritti TV 
In Italia, i diritti televisivi di questo campionato sono stati detenuti da Sportitalia e da Rai Sport.

Fase a gironi

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.
 Ammessa al turno di qualificazione.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.
 Ammessa al turno di qualificazione.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.
 Ammessa al turno di qualificazione.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Statistiche

Record stagionali (fase a gironi) 
 Maggior numero di vittorie: Atalanta e Juventus (20) 
 Maggior numero di vittorie in casa: Juventus (12) 
 Maggior numero di vittorie in trasferta: Atalanta, Inter e Virtus Entella (9)
 Minor numero di vittorie: Brescia e Salernitana (2) 
 Minor numero di vittorie in casa: Pisa e Salernitana (1)
 Minor numero di vittorie in trasferta: Brescia (0)
 Maggior numero di pareggi: Pro Vercelli e Spezia (8) 
 Maggior numero di pareggi in casa: Carpi e Udinese (5)
 Maggior numero di pareggi in trasferta: Chievo, Cittadella, Pro Vercelli e Sampdoria (5)
 Minor numero di pareggi: Salernitana (0) 
 Minor numero di pareggi in casa: Juventus, Napoli e Salernitana (0)
 Minor numero di pareggi in trasferta: Ascoli, Frosinone e Salernitana (0)
 Maggior numero di sconfitte: Salernitana (24) 
 Maggior numero di sconfitte in casa: Salernitana (12)
 Maggior numero di sconfitte in trasferta: Salernitana (12)
 Minor numero di sconfitte: Atalanta e Sampdoria (3)
 Minor numero di sconfitte in casa: Atalanta, Chievo, Fiorentina, Juventus, Lazio, Sassuolo e Virtus Entella (1)
 Minor numero di sconfitte in trasferta: Sampdoria (1)
 Miglior attacco: Fiorentina (84 gol fatti) 
 Peggior attacco: Brescia e Pisa (16 gol fatti) 
 Miglior difesa: Inter (18 gol subiti) 
 Peggior difesa: Avellino (84 gol subiti) 
 Miglior differenza reti: Fiorentina (+52) 
 Peggior differenza reti: Pisa (-59) 
 Miglior serie positiva: Chievo (3ª-16ª) e Inter (9ª-22ª) (14)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Roma (2ª-10ª) (9)
 Maggior numero di pareggi consecutivi: Carpi (6ª-8ª), Cittadella (10ª-12ª), Spezia (12ª-14ª), Pro Vercelli (16ª-18ª), Pescara (18ª-20ª), Novara (11ª-13ª e 20ª-22ª) (3)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Brescia (12ª-26ª) (15)
 Partita con maggior numero di gol: Fiorentina-Brescia 12-1 (13)
 Partita con maggiore scarto di gol: Fiorentina-Brescia 12-1 (11)

Classifica marcatori

Turni di qualificazione alla fase finale 
Le otto squadre che accedono a questa fase sono accoppiate tra loro in un tabellone che prevede la disputa di sei gare a turno unico.
In ogni gara, le squadre meglio classificate nel girone eliminatorio hanno il diritto di disputare la partita in casa. Le due squadre vincenti le semifinali accedono alla fase finale.
La miglior terza sfiderà la seconda miglior quinta (incontro 1); la miglior quarta sfiderà la seconda miglior quarta (incontro 2); la seconda miglior terza sfiderà la miglior quinta (incontro 3); la peggior terza sfiderà la peggior quarta (incontro 4). Successivamente, la vincente dell'incontro 1 sfiderà la vincente dell'incontro 2, la vincente dell'incontro 3 sfiderà la vincente dell'incontro 4.

Squadre qualificate 
   - 3ª classificata girone C (miglior terza)
   - 3ª classificata girone A (seconda miglior terza)
   - 3ª classificata girone B (peggior terza)
   - 4ª classificata girone C (miglior quarta)
   - 4ª classificata girone B (seconda miglior quarta)
   - 4ª classificata girone A (peggior quarta)
   - 5ª classificata girone B (miglior quinta)
   - 5ª classificata girone C (seconda miglior quinta)

Incontri

Primo turno 
 Gare a turno unico: 20-21-22 maggio 2017.

Secondo turno 
 Gare a turno unico: 27-28 maggio 2017.

Fase finale

Squadre qualificate alla fase finale 

Teste di serie
   - 1ª classificata girone A
   - 1ª classificata girone B
   - 1ª classificata girone C
   - 2ª classificata girone C (miglior seconda)

Non teste di serie
   - 2ª classificata girone A
   - 2ª classificata girone B
   - 4ª classificata girone C (vincitrice spareggi)
   - 3ª classificata girone A (vincitrice spareggi)

Tabellone

Incontri

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Rosa campione 
Rosa e numerazione, tratte dal sito ufficiale, sono aggiornate al 12 giugno 2017.

Verdetti 
Inter campione d'Italia Primavera 2016-2017 e ammessa al percorso "Campioni nazionali" della UEFA Youth League 2017-2018.
Atalanta, Bologna, Chievo, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona ammesse alla nuova Primavera 1 2017-2018.
Empoli, Palermo e Pescara (con le relative prime squadre neoretrocesse in Serie B), Cremonese, Foggia, Parma e Venezia (con le relative prime squadre neopromosse in Serie B), Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Carpi, Cittadella, Cesena, Crotone, Frosinone, Novara, Perugia, Pro Vercelli, Salernitana, SPAL, Spezia, Ternana e Virtus Entella ammesse alla nuova Primavera 2 2017-2018.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016